Erik Nilsson (med olika stavningsvariationer) kan syfta på:

Politik och förvaltning
Erik Nilsson (Oxenstierna) (1400-talet) – riksråd
Erik Nilsson (kristdemokrat) (född 1981) – svensk kristdemokratisk politiker
Erik Nilsson (socialdemokrat) (född 1965) – svensk socialdemokratisk politiker
Eric Nillson (1856–1926) – svensk högerpolitiker
Erik Nilson (1862–1925) – svensk krigsminister–
Eric Nilsson (1905–1972) – svensk högerpolitiker
Erik Nilsson (ämbetsman) (1925–1968) – svensk överdirektör

Idrott
Erik Nilsson (fotbollsspelare) (1916–1995) – svensk fotbollsspelare
Erik Nilsson (fotbollsspelare född 1989) – svensk fotbollsspelare
Eric Nilsson (fotbollsspelare född 1995) – svensk fotbollsspelare
Eric Nilsson (friidrottare) (1899–1965) – svensk stavhoppare
Eric Nilsson (hinderlöpare) (född 1926) – svensk olympisk hinderlöpare
Erik Nilsson (pingisspelare) (2003- lever fortfarande)

Vetenskap
Erik Nilsson (ingenjör) (1920–2018)  – svensk professor i strömningsmaskinteknik
Erik Nilsson (geolog) (1889–1970), geolog och lärare

Filantropi
Erik Nilsson (1929–1966) – känd som Farbror Erik, grundare av Erikshjälpen

Kultur 
 Eric Nilsson (klarinettspelman) (1884–1973) – folkmusiker från Mattmar, Jämtland
 Erik Nilsson (skulptör) (1903–1982) – svensk skulptör
 Eric M. Nilsson (född 1935) – svensk filmskapare